Tatarlı – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Tatarlı – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian